На станции расположены две островные платформы и три пути: два боковых (локальных) и один центральный (экспресс-путь).

Станция имеет два мезонина, один над платформами, а другой под ними. Из верхнего мезонина, в северной части станции, выход ведёт на 196-ю улицу. Из нижнего, в южной части, — в тоннель, по которому основная часть Кингсбридж-роуд проходит под Гранд-Конкорс и под линией метро, и к боковым проездам Кингсбридж-роуд, поднимающимся на уровень Гранд-Конкорс. Выход к боковым проездам был в декабре 2014 года оборудован лифтами, один лифт соединяет мезонин с улицей, а ещё два — с обеими платформами.

Примечания

Ссылки 
 Concourse Line|Kingsbridge Road
 Station Reporter — B Train
 Station Reporter — D Train
 The Subway Nut — Kingsbridge Road Pictures 
 Kingsbridge Road underpass entrance from Google Maps Street View 
 Kingsbridge Road entrance from Google Maps Street View 
 196th Street entrance from Google Maps Street View